Elżbieta Nykiel – pallavolista polacca
 Julie Nykiel – ex cestista australiana
 Natalia Nykiel – cantante e cantautrice polacca